Аленка Светел (Љубљана, 7. јул 1924 — Љубљана, 10. јануар 1991) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || -{Irene in Nöten}- ||
|-
| 1953. || Весна || Инструкторка
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Инструкторка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || /
|-
| 1962. || Наша кола || Комшиница
|-
| 1965. || Звездица Заспанка || Звездица Заспанка (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Са друге стране || /
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Госпођа Булов
|-
| 1977. || То со гади || Новакова
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1987. || Деж (кратки филм)|| /
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1991.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани